Кораси или Куараш (,  [Будзгури]) — село .

Население 
В 1959 году в селе Кораси жило 475 человек, в основном грузины. В 1989 году в селе жило 454 человека, также в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета